Iuka (Illinois) ;
 Iuka Township, Illinois ;
 Iuka (Kansas) ;
 Iuka (Kentucky) ;
 Iuka (Mississippi) ;
 Bataille d'Iuka
 Iuka (Virginie-Occidentale) ;

Homonymie de localités aux États-Unis